Rieutowa () – żeńska forma rosyjskiego nazwiska Rieutow oraz toponim w Rosji

Osoby 
 Olga Giennadjewna Rieutowa (1983) – rosyjska aktorka
 Margarita Wiktorowna Rieutowa (1940) – rosyjska graficzka, pejzażystka

Toponim 
 Rieutowa – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Strony ujednoznaczniające